

Саут-Бенд — місто, штат Індіана
 Саут-Бенд — місто, штат Вашингтон
 Саут-Бенд — селище, штат Небраска
 Саут-Бенд Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія